Vega Baja del Segura (en català, el Baix Segura), comarca del sud del País Valencià, amb capital a Oriola.
 Vega Baja (Puerto Rico), municipi de Puerto Rico, situat al nord central de l'illa.